«Англете́р» (Hotel d'Angleterre от  — Англия) — четырехзвёздочная гостиница в центре Санкт-Петербурга. Находится на углу Вознесенского проспекта (д.  10) и Малой Морской улицы (д. 24), выходит на Исаакиевскую площадь. С 1970-х гг. относится к гостиничному комплексу «Астория».

История 
Здание построено в начале XIX века (архитектор неизвестен), в 1845—1846 годах перестроено по проекту архитектора А. Робена. Во дворе был добавлен четвёртый этаж. Здание использовалось как доходный дом (доходный дом С. Поггенполя).

С 1876 года переоборудовано под гостиницу.

Названия гостиницы неоднократно менялись: поначалу Шмидт-Англия (по фамилии владелицы Терезы Шмидт), затем — просто «Англия», с 1911 по 1919 — «Англетер» (на французский манер), с 1919 по 1925 — «Интернационал», с 1925 по 1948 — «Англетер», с 1948 — «Ленинградская». До 1924 года в этом здании размещалась английская миссия.

В 1987 году, когда стало известно, что здание гостиницы решено снести, в защиту памятника истории выступила городская общественность. Громкие акции были организованы группой спасения памятников истории и культуры Ленинграда. Несколько дней (с 16 по 18 марта) проходил пикет, группу поддержали многие известные деятели культуры. После того, как власти снесли здание, был организован постоянно действующий пикет; через месяц состоялся митинг «Месяц памяти „Англетера“», собравший около 2 тыс. человек.

В 1987 была полностью разобрана и к 1991 году отстроена вновь с сохранением внешнего облика при участии дизайнера Ольги Полицци.

Общие сведения
На 2014 год в гостинице насчитывался 192 номера для размещения постояльцев. Для деловых людей в гостинице оборудованы три многофункциональных зала для проведения совещаний вместимостью до 100 человек, а также конференц-зал на 205 кресел, оформленный в театральном стиле и оборудованный системой перевода на четыре языка.

Люди и события в Англетере 

 С 4 (18) по 10 (22) января 1886 года в гостинице останавливался Антон Павлович Чехов.
 17 (29) июня 1889 года в гостинице на 75-м году жизни скоропостижно скончался Джон Джеймс Юз, основатель и директор Завода Новороссийского общества (Юзовского завода), благодаря которому возник современный Донецк. Смерть произошла от апоплексического удара.
 Летом 1921 года в Советскую Россию приехала Айседора Дункан. Она жила в гостинице «Англетер», в гостях у неё бывали многие советские музыканты.
 28 декабря 1925 года в номере 5 гостиницы «Англетер» был найден мёртвым поэт Сергей Есенин. Здесь было написано его последнее стихотворение: «До свиданья, друг мой, до свиданья…»

Примечания 

Гостиницы Санкт-Петербурга
Сергей Есенин
Вознесенский проспект
Объекты внимания градозащитников Санкт-Петербурга
Исаакиевская площадь
Здания и сооружения Адмиралтейского района‎